Panait este un nume românesc care derivă din grecescul Panaghiot. Panait este numele de familie al următoarelor persoane:

 Anghel Panait, haiduc român
 Aurel Panait (n. 1968), fotbalist român
 Bogdan Panait (n. 1983), jucător român de fotbal
 Cristian Panait (1973-2002), procuror român
 Enache Panait (n. 1949), luptător român amator de greco-romane
 Ioana Cristache Panait (1932-2014), cercetător român și istoric de artă
 Ion Panait (n. 1981), luptător român
 Ionuț Panait (n. 1981), luptător român amator de greco-romane la categoria semimijlocie
 Mihail Panait (n. 1936), deputat român
 Panait I. Panait (1931-2015), istoric și arheolog român
 Radu Panait (n. 1985), politician român